Hima Andrea (Győr, 1979. június 10.) magyar nemzetközi női labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
A játékvezetői vizsgát 2002-ben tette le, 2005-ben lett országos asszisztens. Szakmai szolgálatát leginkább az NB II-es bajnokságban végezheti.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2008-tól tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen működött partbíróként.

Európa-bajnokság 
Svájcban a 2010-es U17-es női labdarúgó-Európa-bajnokságon az UEFA JB asszisztensként foglalkoztatta.

Olaszországban a 2011-es U19-es női labdarúgó-Európa-bajnokságon az UEFA JB partbírói feladatokkal bízta meg.

Bajnokok Ligája
2010-ben először megrendezésre kerülő női Bajnokok Ligája egyik elődöntőjének visszavágóján, az 1. FFFC Turbine Potsdam–2001 Duisburg összecsapáson honfitársának, Gaál Gyöngyi játékvezetőnek asszisztensként segédkezhetett. 2016-ban a sorozat döntőjében asszisztens lesz.

Jegyzetek

Források

Külső hivatkozások 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1979-ben született személyek
Élő személyek